Елеубаев:
 Елеубаев, Узаккали Биалаевич — казахстанский политический и общественный деятель, кандидат сельскохозяйственных наук (2001).
 Елеубаев, Исмагул Хусаинович — первый секретарь Уральского обкома 1938—1939